Chris Hajt, kanadsko-ameriški hokejist slovenskega rodu, * 5. julij 1978, Saskatoon, Saskatchewan, Kanada.

Hajt je večino kariere igral v severnoameriških ligah, tudi v ligi NHL za kluba Edmonton Oilers in Washington Capitals, toda le po nekaj tekem. V sezoni 2005/06 se je preselil v Evropo, zaigral je za klub EV Duisburg v nemški ligi, v zadnjem delu sezone pa še za Lukko Rauma v finski ligi. V sezoni 2007/08 je prestopil v klub HC Bolzano v italijanski ligi, po koncu sezone pa se je upokojil.

Tudi njegov oče, Bill Hajt, je bil hokejist.

Pregled kariere 

|-
| Amherst
| NYAHA
| 93/94
|
| 35
| 8
| 20
| 28
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 94/95
|
| 57
| 1
| 7
| 8
|
| 35
|
| 14
| 0
| 2
| 2
|
| 9
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 95/96
|
| 63
| 8
| 27
| 35
|
| 69
|
| 16
| 0
| 6
| 6
|
| 13
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 96/97
|
| 58
| 11
| 15
| 26
| +34
| 62
|
| 18
| 0
| 8
| 8
|
| 25
|-
| ZDA
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 97
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Guelph Storm
| OHL
| 97/98
|
| 44
| 2
| 21
| 23
| +25
| 46
|
| 12
| 1
| 5
| 6
| +13
| 11
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 98/99
|
| 64
| 0
| 4
| 4
| +6
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 99/00
|
| 54
| 0
| 8
| 8
| 0
| 30
|
| 10
| 0
| 2
| 2
| +1
| 0
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 00/01
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 00/01
|
| 70
| 0
| 10
| 10
| +2
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 01/02
|
| 39
| 2
| 3
| 5
| +3
| 34
|
| 15
| 1
| 2
| 3
| +2
| 8
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 02/03
|
| 71
| 11
| 15
| 26
| +3
| 61
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 03/04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 03/04
|
| 66
| 3
| 13
| 16
| -9
| 53
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| +2
| 8
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 04/05
|
| 53
| 3
| 6
| 9
| +5
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augusta Lynx
| ECHL
| 04/05
|
| 13
| 1
| 4
| 5
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lowell Lock Monsters
| AHL
| 05/06
|
| 60
| 1
| 12
| 13
| +4
| 59
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Duisburg
| Nemška liga
| 06/07
|
| 44
| 2
| 9
| 11
| -14
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 06/07
|
| 10
| 1
| 0
| 1
| -1
| 82
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +1
| 4
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 07/08
|
| 29
| 4
| 6
| 10
|
| 26
|
| 12
| 0
| 2
| 2
|
| 6
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga Master Round
| 07/08
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 845
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 181
| bgcolor="#7FFF00" | 240
| bgcolor="#7FFF00" | +62
| bgcolor="#7FFF00" | 735
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 108
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 31
| bgcolor="#7FFF00" | 35
| bgcolor="#7FFF00" | +18
| bgcolor="#7FFF00" | 86
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Ameriški hokejski branilci
Kanadski Slovenci
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1996
Hokejisti Guelph Storm
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Portland Pirates
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Augusta Lynx
Hokejisti EV Duisburg
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti HC Bolzano